Bendes Tibor (1925–1985) Állami díjas gépészmérnök, főiskolai tanár
 Bendes Tibor (1938–2017) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Pécsi Dózsa)
 Bendes Tibor (1962–2022) labdarúgó (Pécsi MSC)